Contea di Cherokee o Cherokee County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Cherokee – Alabama
 Contea di Cherokee – Carolina del Nord
 Contea di Cherokee – Carolina del Sud
 Contea di Cherokee (Georgia) (situata nell'area metropolitana di Atlanta)
 Contea di Cherokee – Iowa
 Contea di Cherokee – Kansas
 Contea di Cherokee – Oklahoma
 Contea di Cherokee – Texas